Епархия Сьюпириора () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сьюпириор, штат Висконсин, США. Епархия Сьюпириор входит в митрополию Милуоки. Кафедральным собором епархии Сьюпириора является собор Христа Царя.

История 
13 мая 1905 года Святой Престол учредил епархию Сьюпириора, выделив её из епархии Грин Бэя и епархии Ла-Кросса.

Ординарии епархии 
 епископ Augustine Francis Schinner (13.05.1905 — 18.03.1914);
 епископ Joseph Maria Koudelka (6.08.1913 — 24.06.1921) — назначен епископом Гранд-Рэпидса;
 епископ Joseph Gabriel Pinten (30.11.1921 — 25.06.1926) — назначен епископом епархии Гранд-Рэпидса;
 епископ Theodore Mary Reverman (2.07.1926 — 18.07.1941);
 епископ William Patrick O’Connor (27.12.1941 — 22.02.1946) — назначен епископом Мадисона;
 епископ Альберт Грегори Майер (18.02.1946 — 21.07.1953) — назначен архиепископом Милуоки;
 епископ Joseph John Annabring (27.01.1954 — 27.08.1959);
 епископ George Albert Hammes (28.03.1960 — 27.06.1985);
 епископ Raphael Michael Fliss (27.06.1985 — 28.06.2007);
 епископ Peter Forsyth Christensen (28.06.2007 — 4.11.2014) — назначен епископом Бойсе-Сити;
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Висконсине